Николай Александрович Скроботов (1841—1920) — русский ,  «Петербургского листка».

Биография 
Родился в 1841 году в Нарве в семье священника Александра Николаевича Скроботова (1817—1880). В 1863 году окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, затем учился в Санкт-Петербургском университете.

Литературную деятельность начал в 1866 году, поместив несколько статей и заметок в газете «Русский инвалид». Затем был сотрудником различных изданий: «Народный голос», «Биржевые ведомости», «Петербургская газета, «Петербургские ведомости» (ред. В. Корша), «Москва» (ред. И. Аксакова), «Биржевые ведомости» (ред. К. Трубникова), «Московский листок», «Всемирная иллюстрация», «Голос», «Гражданин», «Молва», «Сын Отечества», «Русский Мир», «Вечерняя газета» (неофициальный редактор), «Яхта», «Суфлер» и др. В 1872 —1874 годах был редактором газеты «Гдовско-Ямбургский листок». С 1874 года начал работать в газете «Петербургский листок», сначала секретарём редакции газеты, а с 11 июля 1884 года по 5 апреля 1917 года был её редактором.

Использовал псевдонимы: Дядюшка—Болтушка; Н. С.; С—ов; С—ов, Н.; С—тов, Н.; С—тов, Н. А.

Умер в 1920 году в Батуми.

Библиография 
Кроме многих брошюр, представлявших собой перепечатку газетных статей, было издано:
 «Жизнь и деятельность основателя церковных братств на Руси в новейшее время священника Александра Васильевича Гумилевского» (, 1870)
 «Приходский священник Александр Васильевич Гумилевский» (: А. Соколов, 1871. — [2] с., XXVIII, 360 стб., 1 л. фронт. (портр.));
 «Дворец Петра Великого в городе Нарве» (: тип. А. А. Соколова, 1872. — 19 с.)
 «Город Нарва: Крат. очерк Ругодивцева» (: тип. кн. В. Оболенского, 1873. — 20 с.)
 «Христианские мученики XIX столетия, или Неистовства турок в Болгарии» ((: тип. Р. Голике, 1876. — 62 с.)
 «Петербургская „кредитка“ под управлением г. Шаумана» ((: Типо-лит. П. И. Шмидта, 1886. — 167 с.)
 «Вопрос об отдыхе в воскресные дни» ((: типо-лит. П. И. Шмидта, 1889. — 47 с.)
 «Памятная книжка окончивших курс в С.-Петербургской духовной семинарии. с 1811 г. по 1895 г.» (: типо-лит. И.А. Фролова, 1896. — XL, 325, II с.)
 «Петербургский листок за тридцать пять лет. 1864—1899» (, 1914)

Примечания

Литература 
 

Выпускники Санкт-Петербургской духовной семинарии
Выпускники Императорского Санкт-Петербургского университета